Dion – miejscowość w jednostce regionalnej Pieria w Grecji
 Dion – stanowisko archeologiczne
 Dion z Syrakuz – zięć Dionizjosa I, przyjaciel Platona
 Kasjusz Dion – historyk rzymski, senator
 Dion z Prusy (Dion Chryzostom) – filozof
 Dion – postać z mitologii greckiej
 Dion DiMucci – muzyk
 Céline Dion – kanadyjska piosenkarka
 Renaud Dion – francuski kolarz szosowy